Eine Interventionsstudie ist ein Studientyp, bei dem die Untersucher in einem Experiment gezielt und systematisch Variablen beeinflussen, um deren kausale Wirkung zu erkennen. Dabei werden Ergebnisse verglichen zwischen Beeinflussung (lat. Intervention) und Nicht-Beeinflussung.
Der Goldstandard einer Interventionsstudie ist die randomisierte kontrollierte Studie. In der Interventionsstudie entstehen gepaarte Zufallsstichproben.

In Beobachtungsstudien kann die Herstellung eines kausalen Zusammenhangs (z. B. aufgrund von möglicherweise nicht erfassten Störvariablen) deutlich erschwert sein.

Siehe auch 
 Epidemiologische Methoden und Studientypen
 Retrospektive Studie
 Längsschnittstudie

Klinische Forschung
Kausale Inferenz
Wissenschaftliche Methode